Mekhadyr (Russisch: Мехадыр) is een dorp in het district Gagra  in Abchazië (Georgië). De burgemeester van het dorp is Grigori Khorozyan en de plaatsvervangende burgemeester is Leonid Agumava.

Plaats in Abchazië